Куэро, Керо () может означать:

Топоним 
 Керо — муниципалитет в Испании
 Куэро — коммуна в Италии
 Куэро — город в Техасе, США

Фамилия 
 Куэро, Джастин (род. 2004) — эквадорский футболист.
 Куэро, Джефферсон (род. 1988) — колумбийский футболист.
 Куэро, Маурисио (род. 1993) — колумбийский футболист.

См. также 
 Quero ser tua